Кунавичюс () — литовская фамилия. Известные носители:
	
 Кунавичюс, Генрикас Броняус (1925—2012) — литовский и советский артист балета. Брат Эдуардаса.
 Кунавичюс, Эдуардас (1926–2006) — литовский и советский актёр и режиссёр. Брат Генрикаса.